Jan I Olbracht
 Albert (imię)
 Olbracht (imię)